est un personnage du manga et la série d’animation Saint Seiya.

Chevalier d’Or du Cancer, gardien de la quatrième maison du Sanctuaire. Il est d’origine italienne. C’est un être violent et cruel. Son vrai nom et son passé restent inconnus, il est juste dévoilé qu’il a suivi son entraînement dans le sud de l’Italie. Pendant de nombreuses années, Masque de Mort a tué froidement hommes, femmes et enfants pour accomplir ses missions. Les visages de ses victimes innocentes sont incrustés dans sa maison et le Chevalier d'Or les considère comme une marque de son pouvoir.

Chevalier du Cancer 

Il est le premier à avoir juré fidélité au faux Pope, Saga, car pour lui la justice s’impose par la force et le pouvoir.

Lors de la bataille du Sanctuaire, Masque de Mort rencontre Shiryû, le Chevaliers de Bronze du Dragon. Envoyant l’âme de son adversaire à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts (Seki Shiki) à deux reprises. Il s’y rend lui-même pour s’assurer que Shiryû ne reviendra pas à nouveau. Mais il commet l’erreur de vouloir tuer Shunrei dont les prières l’agacent, et rend ainsi Shiryû fou de colère, décuplant sa cosmo-énergie et lui permettant d'atteindre le septième sens. Bien que Chevalier d’Or, et protégé par son armure, il perd par son manque de compassion : son armure d'Or, ne reconnaissant plus sa valeur de Chevalier, se retire d'elle-même, et Shiryû le vainc en le jetant dans le puits des Enfers.

Ressuscité une première fois par Hadès pour aller chercher la tête d’Athéna, il est rapidement éliminé par Mû. Il est cependant révélé par la suite qu’il faisait partie de la cabale menée par Shion, ancien Grand Pope, destinée à prévenir Athéna de la résurrection d’Hadès et à lui révéler l’emplacement de son armure divine. Il ressuscite, comme d’autres Chevaliers d'Or, pour unir ses forces à celles des autres Chevaliers d’Or et briser le Mur des Lamentations donnant sur Elysion, se sacrifiant pour la justice.

Le roman Gigantomachia nous apprend également que Masque de Mort fut le maître de Mei, l’un des 100 orphelins expédiés de par le monde par Mitsumasa Kido pour obtenir une armure.

Dans l’Épisode G, Masque de Mort est un être cynique, égal à lui-même, qui n’hésite pas à fourbement blesser Aiolia pour que ce dernier soit désavantagé lors d’un combat ultérieur. Pourtant il n’hésite pas une seconde à défendre son temple devant l’invasion du Sanctuaire par des géants.

Dans l'épisode G Assassin il se trouve que l'enseignant de Deathmask était Deathtoll de Saint Seiya: Next Dimension.

Puissance de Masque de Mort 
Tout comme Aphrodite, Masque de Mort livre des prestations pour le moins contrastées entre la partie Sanctuaire et celle d’Hadès. Dans la première, il apparaît comme un Chevalier d’Or tout aussi redoutable que d’autres. Au cours du combat, Shiryû bénéficie de l’intervention d’Athéna qui le fait revenir une première fois de Yomotsu hirasaka, de celle des morts-vivants qui s’en prennent un moment à Masque de Mort, puis de celle de Shunrei qui arrive miraculeusement à perturber le Chevalier d’Or par ses prières, et enfin de celle de l’armure du Cancer qui se retire d’elle-même de son porteur.

Mais dans Hadès, il ne semble plus que l’ombre de lui-même face à Mû du Bélier. Son attaque ne peut passer le Mur de Cristal et se fait littéralement aspirer par la Starlight Extinction. Masque de Mort réapparaîtra déconfit au château d’Heinstein, pour connaître une autre défaite par Rhadamanthe, l’un des trois Juges des Enfers et chef des armées d’Hadès, mais juste avant, il arrive avec Aphrodite à vaincre un grand nombre de Spectre d'Hadès facilement et rapidement.

Masque de Mort et Aphrodite se sont-ils livrés à fond face à Mû ? Le chevalier du Bélier était-il vraiment plus fort qu'eux ? Dans une interview au magazine Saint Seiya Chronicle, Masami Kurumada a déclaré qu’il avait fait de Shion le maître de Mû pour que les renégats puissent passer ce temple et ne connaissent pas le sort de Masque de Mort et Aphrodite, ce qui accrédite l’hypothèse d’un Mû très puissant.

Il subit à titre personnel une évolution psychologique (rappelant vaguement celle d'Ikki) dans la série dérivée Soul of Gold, y étant dépeint comme l'archétype de l'anti‑héros : au départ ancien Chevalier désabusé, cynique et individualiste qui apprécie sa nouvelle vie (à Asgard), la considère comme une chance de la refaire et ne désirant plus se soucier que de lui‑même (prêt qu'il est à renoncer à son titre ainsi que ses devoirs), il y devient finalement (à l'opposé de sa personnalité d'origine, cruelle, sombre et adepte de la loi du plus fort) un Chevalier plus humanisé et conforme à l'esprit de leur confrérie, capable de s'attacher personnellement à quelqu'un et de l'aimer (Helena, une marchande asgardienne malade qui élève seule ses cadets et dont il s'éprend, l'aidant généreusement à subvenir à leurs besoins avec son argent gagné à des jeux clandestins), et donc d'abnégation, se montrant prêt à se dévouer corps et âme (quitte à se sacrifier au combat) pour le bien d'un être faible. Il découvre et témoigne également d'un esprit de camaraderie ainsi que de solidarité avec ses confrères de sa caste.

Armure 

L’armure du Cancer représente la constellation du Cancer qui représente le Crabe qui tenta de tuer Hercule durant ses 12 Travaux.

Techniques 
 Cercles d’Hadès (Seki Shiki Meikai Ha) : Masque de Mort n’a que cette attaque, mais celle-ci peut lui permettre de tuer son opposant d’un seul coup. En effet, les vagues ou cercles qui émanent de l’index du chevalier du Cancer arrachent littéralement l’âme du corps de son adversaire et l’envoie aux portes du royaume des morts, dans un lieu appelé Yomotsu hirasaka. L’attaque peut être bloquée par le Mur de Cristal (Crystal Wall) de Mû, et contrée par la Mort d’une Étoile (Starlight Extinction) de ce même chevalier.

 Télékinésie: Masque de Mort possède des pouvoirs psychiques au-dessus de la moyenne, ainsi que de puissants pouvoirs télékinésiques, capables de mobiliser toute chose à des milliers de kilomètres de distance. Shunreï, amie de Shiryû, en fera les frais : à plus de 10 000 kilomètres de distance, Masque de Mort la projettera dans le torrent de Rozan, aux Cinq pics de Chine, depuis le monde des morts pendant la bataille du Sanctuaire d'Athéna, en Grèce.

Temple 

Masque de mort garde le Temple du Cancer (Kyokaikyû en version originale, soit littéralement Temple du Crabe Géant, Maison du Cancer dans la version française).

Voix 
La voix originale très particulière de Deathmask est celle de Ryōichi Tanaka.

En version française, ce fut Jacques Richard (épisode 39) , Henry Djanik (épisodes 48 et 49) , Serge Bourrier (épisode 50 et dans le film Les Guerriers d'Abel) , Sebastien Hebrant (partie Hadès) et Philippe Dumond (jeu vidéo) qui doublèrent Masque de Mort.

Notes 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro